Wilhelm von Kettler ist der Name folgender Personen:
* Wilhelm von Kettler (1574–1640), deutsch-baltischer Adliger, Herzog von Kurland, siehe Wilhelm Kettler
 Wilhelm von Kettler (General) (1846–1928), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Wilhelm Ketteler